Mitrov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Mitrov, Ortsteil von Uhlířské Janovice, Okres Kutná Hora
 Mitrov, Ortsteil von Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
 Mitrov, Grundsiedlungseinheit von Třebechovice pod Orebem, Okres Hradec Králové
 Burg Mitrov bei Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
 Schloss Mitrov bei Strážek, Okres Žďár nad Sázavou